Side Street (1929), een film van Malcolm St. Clair
Side Street (1950), een film van Anthony Mann